Abşeron (Abşeron Yarimadasi, tudi Apsheron) je polotok in administrativna enota (rajon) Azerbajdžana. 

Polotok se razteza 60 km vzhodno v Kaspijsko jezero in je na najširši točki širok 30 km. Polotok je podaljšek vzhodnega Kavkaza, pokrajina je blago valovita. Veliko je slanih jezer, plima pogosto poplavlja. Prisotni so vinogradi in plantaže čaja. 

Ime Abşeron je perzijskega izvora in izhaja iz besede Abshuran (آبشوران), Kraj slanih voda.

Območje Abşeron je eno prvih mest proizvodnje nafte, že od leta 1870.

96,2% prebivalstva je azerbajdžanskega porekla.

Geografija Azerbajdžana
Kaspijsko jezero